Эусе́био Рамо́н Техе́ра Ки́ркеруп (; 6 января 1922, Уругвай — 9 ноября 2002) — уругвайский футболист, защитник сборной Уругвая, чемпион мира 1950 года. Племянник Доминго Техеры, чемпиона мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
С 1945 по 1950 год выступал за один из сильнейших уругвайских клубов «Насьональ» из Монтевидео, трижды за это время в составе команды выиграв чемпионат Уругвая в 1946, 1947 и 1950 году.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Уругвая выступал с 24 января 1945 по 5 июня 1954 год, сыграв за это время 31 матч и став вместе с командой чемпионом мира в 1950 году и завоевав 4-е место на чемпионате мира в 1954 году.

Достижения 
Чемпион мира: (1)
 1950

Чемпион Уругвая: (3)
 1945—1946, 1946—1947, 1949—1950

Примечания

Ссылки 
 Статья на nacionaldigital.com

Футболисты по алфавиту
Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео